Pompallier steht für:

 Pompallier (Russell), ein Baudenkmal in Russell (Neuseeland), Neuseeland 

Pompallier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Pompallier (1802–1871), erster römisch-katholischer Bischof in Neuseeland